Auxerrois es una provincia histórica de Francia. Recibe su nombre de la ciudad de Auxerre en Borgoña, y da su nombre a variedades viníferas:
 
 Auxerrois blanc es una uva blanca que se cultiva ampliamente en Alsacia, y también en Lorena, Alemania y Luxemburgo.

 Malbec (o Côt) es una uva tinta cultivada en la región de Cahors de Francia, donde es conocida como "auxerrois".
 
 Pinot gris es a veces llamada Auxerrois gris en Francia.
 
 Valdiguié es conocida como Gros auxerrois en el sur de Francia (y Napa gamay en California).
 

Variedades viníferas